Itrani – abitanti di Itri
Itrani – abitanti di Stazione di Itri (località)